

Населені пункти та їхні частини
 Островець — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Островець — село в гміні Коцежев-Полудньови Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Островець — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Островець — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Островець — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Островець — село в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства
 Островець — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Островець — частина міста Любачів у Любачівському повіті Підкарпатського воєводства
 Островець — частина села Скавінкі в гміні Лянцкорона Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Островець — частина села Вронін у гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Островець — частина села Пересітниця (Пшисетниця) в гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Островець — осада в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства

Примітки